Јаре се може односити на:

 Јаре, младунче козе
 Јаретина и козетина, месо јаради и коза

или:

 Јаре (Широки Бријег), насеље у општини Широки Бријег, Федерација БиХ, БиХ